Die Qualifikation für die Golfwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2024 erfolgt über ein Olympic Golf Ranking. Bei den Männern ist der Stichtag der 17. Juni 2024 und bei den Frauen der 24. Juni 2024, jeweils nach einer zweijährigen Qualifikationsperiode. Es qualifizierten sich pro Geschlecht jeweils 60 Spieler. Die 15 Bestplatzierten pro Geschlecht qualifizierten sich. Dabei dürfen sich pro Geschlecht maximal vier Golfer pro Nation über diesen Weg qualifizieren. Die restlichen Quotenplätze werden an die bestplatzierten Athleten vergeben, deren Nation noch keine zwei Golfer stellte. Über diesen Weg darf jede Nation maximal zwei Athleten stellen. Zudem wird Frankreich als Gastgebernation ein Startplatz je Geschlecht zugesprochen, sollte sich kein Golfer über die Rangliste qualifizieren. Des Weiteren erhält jeder Kontinent (Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien) einen Quotenplatz.

Qualifikationsübersicht

Männer

Frauen

Weblinks 
 Qualifikationssystem der IGF

Qualifikation
Golf